Artykuł przedstawia listę tras koncertowych i występów amerykańskiej piosenkarki Lady Gagi.

Lista tras koncertowych

Anulowane trasy koncertowe

Inne koncerty 

Listy tras koncertowych